Kontinuum může označovat:
 Kontinuum (fyzika) – představuje idealizovaný model hmoty, který zanedbává její částicovou strukturu (atomy, molekuly) a považuje hmotu za spojité prostředí, které lze popsat jeho hustotou
 Matematická kontinuita –  souvislá řada reálných čísel s vyjádřitelnou mohutností
 Jazykové kontinuum – soubor geneticky příbuzných jazyků, jejichž oblasti užívání na sebe zeměpisně přímo navazují

jiné
 Continuum – (více významů)
 Koncept kontinua – kniha psycholožky Jean Liedloffové, zabývající se teorií výchovy dětí
 Mechanika kontinua
 Hypotéza kontinua

Související články 
 Kontinuita

Externí odkazy